Красавица и Чудовище (саундтрек):
 «Красавица и Чудовище (саундтрек, 1991)» —  саундтрек мультфильма 1991 года.
 «Красавица и Чудовище (саундтрек, 2017)» —  саундтрек фильма 2017 года.